Der Kater mit Hut steht für:
 Der Kater mit Hut (Kinderbuch), Originaltitel The Cat in the Hat, 1957 von Dr. Seuss bei Random House
 Der Kater mit Hut (Animationsserie), 2010–2018 bei Treehouse TV

Siehe auch:
 Ein Kater macht Theater, 2003, US-amerikanische Filmkomödie von Bo Welch, basierend auf dem Buch von Dr. Seuss
 Katze mit Hut, 1980, Kinderbuch von Simon und Desi Ruge, Beltz & Gelberg
 Katze mit Hut (Film), 1892 Marionettenfilm der Augsburger Puppenkiste, basierend auf dem Buch von Simon und Desi Ruge